G109 oder G 109 steht für folgende Begriffe: 
 Grob G 109, ein einmotoriger, zweisitziger Touringmotorsegler
 Nationalstraße 109 (China)